«Хто боїться Вірджинії Вульф?» — п'єса Едварда Олбі.

Фільми 
 «Хто боїться Вірджинії Вульф?» — американський фільм 1966 року.
 «Хто боїться Вірджинії Вульф?» — російський фільм-спектакль 1992 року.